Могусу — кенийская фамилия.

 Могусу, Забанаи — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Могусу, Мекубо — кенийский бегун на длинные дистанции.